Веттштайн () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Ріхард Веттштайн (; 1863–1931) — австрійський ботанік.
 Фріц фон Веттштайн (; 1895–1945) — австрійський біолог, ботанік та міколог, син Ріхарда Веттштайна.

Див. також 
 Система Веттштайна () — таксономічна система класифікації рослин стврорена Ріхардом Веттштайном.

Німецькі прізвища